Ennahar est un mot arabe qui signifie . Il peut référer à :
 Ennahar El Djadid : quotidien généraliste algérien ;
 Ennahar TV : chaîne de télévision algérienne d'information nationale en continu.